San Barbato ima više značenja:
 San Barbato, Avellino
 San Barbato, Chieti